L' (ou  ) est une pseudo-médecine, basée sur des séances de massages de différents points disséminés sur le visage (). Outre sa pratique manuelle ne reposant sur aucune étude scientifique sérieuse, l' condense un discours nébuleux proche de l'église de scientologie et propose des formations extrêmement coûteuses, ainsi que des livres, cours en vidéo, abonnements et accessoires.

Historique 
Cette méthode est inventée en 1995 aux États-Unis, par Gary Douglas, auteur et conférencier américain en relation étroite avec l'église de scientologie, et Dain Heer, ancien chiropraticien devenu spécialiste de « coaching mental ». Son inventeur prétend avoir  et avoir reçu, en retour, des , qui lui ont permis d’inventer les  appelés des . Celui-ci a alors  et qu’il devait . Le terme « offrir » est évidemment relatif, puisque les nombreuses classes et formations sont payantes. L'accès au grade de facilitateur (formateur certifié) nécessite par exemple de suivre plusieurs cours de façon répétée, mais aussi d'acheter des livres, de suivre des conférences et formations, d'acheter des livres audio et d'écouter des téléclasses payantes, et enfin de payer une licence pour un an. De nouveaux achats et de nouvelles conférences sont obligatoires pour renouveler la licence l'année suivante. En France, la méthode est apparue en 2010, et est en pleine croissance depuis 2015 et a déjà fait l'objet de nombreux signalement auprès de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

Description 
En pratique, il s’agit pour le thérapeute de placer ses doigts sur l’un des 32 points situés symétriquement autour du crâne pour activer différentes barres : celle de la sexualité, de l’argent, du pouvoir, de la conscience, de la guérison, mais aussi des tunnels de l’espace et du temps, de la « réactivation », du « toasteur du vieillissement »  Ces concepts n'ont aucune base scientifique, et ne sont pas non plus basées ou étayées par des preuves médicales ou scientifiques et sont donc considérées comme des pseudosciences.

Dérives sectaires 
Dans une enquête approfondie, L'Express décrit .

D'après le centre contre les manipulations mentales : 

Tout comme l'église de scientologie, dont elle a été partiellement inspirée, la technique de l  possède une grande boutique numérique vendant a des prix onéreux des livres, des cours, des adhésions et même des certifications pour l'ouverture de succursales. 

 Enquête d'Envoyé spécial 
Devant l'explosion du nombre de praticiens de cette pratique à la fin des années 2010 en France, le magazine Envoyé spécial, diffusé le , envoie une journaliste effectuer une formation de sept heures à l''' qui fait partie des formations proposées par Pôle emploi. 

La journaliste apprend :    
 l'exercice du thymus, position censée la reconnecter avec l'énergie de l'univers, faisant   ;
 la lecture du manuel remis aux participants à leur arrivée. Le passage étudié concerne une  appelée BHCEEMECS, qu'il s'agit d'apprendre à exorciser ;
 l'accès aux , un entraînement pour apposer les doigts sur certains points du crâne (dont le point toaster du vieillissement qui permet de travailler le concept du vieillissement).

La journaliste reçoit alors son certificat, sans aucune valeur en dehors de l'organisation d'' aux États-Unis qui le délivre.

Notes et références 

Thérapie énergétique
Pseudo-science